Кальван () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Алпоин Калван, Гильерме (1937—2014) — португальский военный и политик.
 Кальван, Иосиф Иванович (1896—1938) — кавалер трёх орденов Красного Знамени до учреждения ордена Ленина, комбриг Рабоче-крестьянской Красной Армии.
 См. также 
 Калван